Банникова — женская форма фамилии .
 Банникова, Васса Ивановна (1910—1974) — звеньевая семеноводческого колхоза «Льновод» Маслянинского района Новосибирской области, Герой Социалистического Труда.
 Банникова, Галина Андреевна (1901—1972) — советский график, художник шрифта.
 См. также 
 Банниково